Tanahashi ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Tanahashi (* 1976), japanischer Wrestler
 Kazuaki Tanahashi (* 1933), japanischer Künstler und Friedensaktivist
 Yasufumi Tanahashi (* 1963), japanischer Politiker
 Yūsuke Tanahashi (* 1987), japanischer Fußballspieler